« La Citadelle » peut faire référence à :

 La Citadelle, roman de A.J. Cronin ;
 La Citadelle, film de King Vidor sorti en 1938, tiré du roman éponyme ;
 La Citadelle, bande dessinée de la série Docteur Gladstone (1970) ;
 La Citadelle, film algérien réalisé par Mohammed Chouikh sorti en 1989 ;
 Un lieu dans le jeu vidéo Half-Life ;
 Une station spatiale, siège du Conseil éponyme dans le jeu vidéo Mass Effect.

Voir aussi